Jacques Ickx (1910-1978), pilote et historien de l'automobile, père des pilotes Jacky Ickx et Pascal Ickx ;
 Jacky Ickx (né en 1945), pilote automobile belge, père de cinq enfants dont Vanina et Larissa Ickx ;
 Johan Ickx (né en 1962), historien et archiviste belge ;
 Larissa Ickx (née en 1973), artiste peintre belge, fille du champion automobile Jacky Ickx ;
 Pascal Ickx (né en 1937), pilote automobile belge, frère de Jacky Ickx ;
 Pierre Ickx (1899-1970), illustrateur belge, frère de Jacques Ickx ;
 Vanina Ickx (née en 1975), pilote automobile belge, fille du champion automobile Jacky Ickx.